Triana heißen folgende Orte:

 Triana (Aguascalientes), Ortsteil von Aguascalientes (Aguascalientes), Mexiko
 Triana (Alabama), Gemeinde im Madison County (Alabama), USA
 Triana (Alenquer), Freguesia der Gemeinde Alenquer
 Triana (Arenas de San Pedro), Ortsteil von Arenas de San Pedro, Kastilien-Leon, Spanien
 Triana (Buenavista del Norte), Ortsteil von Buenavista del Norte auf Teneriffa, Kanarische Inseln
 Triana (Castillo de Locubin), Ortsteil von Castillo de Locubin, Jaen, Spanien
 Triana (El Paso), Ortsteil von El Paso auf La Palma, Kanarische Inseln
 Triana (Girona), Ortsteil von Girona, Katalonien, Spanien
 Triana (Las Palmas de Gran Canaria), Ortsteil von Las Palmas de Gran Canaria auf Gran Canaria, Kanarische Inseln
 Triana (Los Llanos de Aridane), Ortsteil von Los Llanos de Aridane auf La Palma, Kanarische Inseln
 Triana (Melilla), Ortsteil von Melilla, Enklave von Spanien in Afrika
 Triana (Nueva de Llanes), Ortsteil von Nueva de Llanes, Asturien, Spanien
 Triana (Piloña), Ortsteil von Piloña, Asturien, Spanien
 Triana (Toskana), Ortsteil von Roccalbegna, Toskana, Italien
 Triana (Rus), Ortsteil von Rus, Andalusien, Spanien
 Triana (Sevilla), Ortsteil von Sevilla, Andalusien, Spanien
 Triana (Totana), Ortsteil von Totana, Murcia, Spanien
 Triana (Triqueiros), Ortsteil von Triqueiros, Andalusien, Spanien
 Triana (Valverde del Camino), Ortsteil von Valverde del Camino, Andalusien, Spanien
 Triana (Vélez-Málaga), Ortsteil von Vélez-Málaga, Spanien

Triana ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Andreya Triana (* 1981), britische Sängerin

 Mauro García Triana (* 1931), kubanischer Diplomat
 Pablo Triana (* 1971), spanischer Ökonom
 Rodrigo de Triana, spanischer Seemann unter Kolumbus

Triana ist der Künstlername folgender Personen:

 Fernando el de Triana (1867–1940), spanischer Schriftsteller, Buchhändler, Flamenco-Sänger und Flamenco-Gitarrist
 Marifé de Triana (1936–2013), spanische Sängerin
 Antonio de Triana, spanischer Flamencotänzer, siehe La Argentinita

Triana heißen außerdem:

 Triana (Band), spanische Musikgruppe der 1970er Jahre
 ein jetzt umbenannter Satellit, siehe Deep Space Climate Observatory